Le cimetière de Forest Hill (en ) est le nom de plusieurs cimetières aux Etats-Unis :
 Cimetière de Forest Hill, à Utica (Etat de New York) ;
 , à Ann Arbor (Michigan) ;
 , à Madison (Wisconsin) ;
 Cimetière de Forest Hill, à Derry (New Hampshire).